Рафаель Надаль був чемпіоном попереднього (2013) року, але він знявся до початку змагань через травму зап'ястка.

Марин Чилич виборов свій перший титул турнірів Великого шолома, здолавши Кей Нісікорі, для якого це також був перший фінал подібних змагань	

Обидва гравці перемогли Новака Джоковича і Роджера Федерера у своїх відповідних півфіналах. Цей турнір став першим з часів Відкритого чемпіонату Австралії 2008 (коли Джокович переміг Жо-Вілфріда Тсонгу), в якому жоден з фіналістів ще не вигравав турніру Великого шолому, а також першим з часів Відкритого чемпіонату Франції 2005 (коли Надаль переміг Маріано Пуерту), в якому жоден з гравців не був до цього у фіналі турнірів Великого шолома. Нісікорі і Чилич також мали найнижчі номери посіву серед фіналістів Відкритого чемпіонату США від 2002 року, коли переміг Піт Сампрас, який мав 17-й номер посіву.

Чилич переміг Нісікорі 6–3, 6–3, 6–3 й став другим хорватом, який виграв один з титулів Великого шолома після Горана Іванишевича, що тріумфував на Вімблдоні 2001.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кількість учасників за країнами

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2014 US Open Men's Singles draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2014 у тенісі